Les  pistolets Beretta 92 FS/D/G (9mm Parabellum) Vertec et leurs équivalents 96 FS/D/G  (.40 S&W)sont des variantes du célèbres Beretta 92 munie d'une crosse à pente verticale. Ils présentent les mêmes encombrement et puissance de feu.

Pistolet
Arme Beretta